

Буранне — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Буранне — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область